

Sigle 
 Kick Off Meeting – incontro che dà il via alla realizzazione di un progetto
 King Of the Mountain – colui che detiene il record di una salita impegnativa nelle corse (principalmente nel ciclismo a tappe) ma anche all'utente con il punteggio più alto nelle classifiche in determinate attività monitorate da applicazioni come Strava.

Codici 
 KOM – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Komo-Manda (Papua Nuova Guinea)
 kom – codice ISO 639-2 e ISO 639-3 della lingua komi

Geografia 
 Ghiacciaio Kom – ghiacciaio in Antartide

Musica 
 Kom – album di Julie Maria del 2012
 Kom – singolo delle Timoteij del 2010
 Kom – disc jockey & compositore